Александр Полищук: Полищук, Александр Валерьевич (род. 1978) — азербайджанский спортсмен-параолимпиец.